Блек Дајмонд има више значења:
 Блек Дајмонд (Флорида)
 Блек Дајмонд (Вашингтон)